Incisa ist der Name zweier italienischer Gemeinden:

 Incisa in Val d’Arno, in der Provinz Florenz (Toskana)
 Incisa Scapaccino, in der Provinz Asti (Piemont)

Incisa ist der Familienname folgender Personen:

 Ludovico Incisa di Camerana (1927–2013), italienischer Diplomat